Voici la liste des villes et villages des Îles Féroé. 
La population date de 2011.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Faroeislands.dk (en anglais, danois et italien - photos et description des villes et villages des îles Féroé)

Féroé
Liste en rapport avec les Îles Féroé